Bellermann ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Friedrich Bellermann (1793–1863), deutscher Theologe und Autor
 Erhard Horst Bellermann (* 1937), deutscher Bauingenieur, Dichter und Aphoristiker
 Ferdinand Konrad Bellermann (1814–1889), Landschaftsmaler
 Gustav Bellermann (1838–1918), deutscher Lehrer und Autor
 Johann Friedrich Bellermann (1795–1874), deutscher Autor
 Johann Joachim Bellermann (1754–1842), deutscher Theologe und Autor
 Heinrich Bellermann (1832–1903), deutscher Musikwissenschaftler und Komponist
 Ludwig Bellermann (1836–1915), deutscher klassischer Philologe und Gymnasialdirektor